Cal Julià (l'Arboç), edifici de l'Arboç (Baix Penedès)
 Cal Julià (Begues), edifici de Begues (Baix Llobregat)
 Cal Julià (Cervera), casa de Cervera (Segarra)